Fréville puede referirse a: 

 Fréville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Fréville, comuna francesa situada en Vosgos.